Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Hernández e Óscar Ortiz che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Jean-Philippe Fleurian 6-2, 7-6.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Jean-Philippe Fleurian (finale)
 Alejandro Hernández /  Óscar Ortiz (Campioni)

 Leonardo Lavalle /  Maurice Ruah (semifinali)
 Pablo Campana /  Diego del Río (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1996